Colonia del Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia del Valle, Tlaxcala, Cuapiaxtla, 
 Colonia del Valle, Mexico City, 
 Colonia del Valle, Uxpanapa, 
 Colonia del Valle, Carrillo Puerto, 
 Colonia del Valle, Puebla, Hueytamalco, 
 Colonia del Valle, Oaxaca, Huautla de Jiménez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar